Studentliv kan ha flera betydelser:

Studentliv – ett samlingsbegrepp för livet för studenter vid universitet och högskolor
Studentliv (tidskrift) – en svensk tidskrift för studenter 1997–2014
The Sims 2: Studentliv – ett expansionspaketet till The Sims 2 från 2005